Rocroi (plaats), een plaats (stad en gemeente) in Frankrijk.
 Kanton Rocroi, een kanton in Frankrijk
 Slag bij Rocroi, een beslissend treffen tussen Franse en Spaanse troepen, dat in de nabije omgeving van de stad Rocroi plaatshad op 19 mei 1643.
 Massief van Rocroi